Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Jan Kodeš, 6-1, 3-6, 6-2, 1-6, 6-4.

Teste di serie

 Rod Laver (quarti di finale)

  Tom Okker (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1971